Birds of Prey (filme)
 Birds of Prey (jogo eletrônico)
 Birds of Prey (série de televisão)
 Birds of Prey (trilha sonora)
Ou ainda:
 Birds of Pray

Desambiguação